U 134 oder U-134 bzw. U134 steht für:

 SM U 134, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 134 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 134, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-134, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung